

Patronyme 

 Léon Soucaret (1867-1933), administrateur français de sociétés immobilières et foncières et maire du Touquet-Paris-Plage ;
 Raymond Soucaret (1923-2014), homme politique français.